Grey River (engl. für „Grauer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Grey River/Māwheranui, Fluss in der Region West Coast, Südinsel von Neuseeland
 Grey River (Awatere River), Fluss in der Region Marlborough, Südinsel von Neuseeland
 Grey River (Okuku River), Fluss in der Region Canterbury, Südinsel von Neuseeland
 Grey River (Chile), Fluss in Chile
 Grey River (Neufundland), Fluss in Neufundland und Labrador, Kanada

Grey River ist der Name folgender Orte:

 Grey River (Neufundland und Labrador), Unincorporated area in Kanada